Le mot silencieux peut être employé comme :

 adjectif, pour faire référence au silence ;

 nom commun :
 sur une arme, le silencieux - aussi appelé modérateur de son - est un dispositif destiné à réduire le bruit du coup de feu ;
 en musique, le silencieux ou sourdine est un mécanisme utilisé pour changer le timbre et/ou la puissance sonore d'un instrument ;
 en mécanique, un silencieux est un dispositif qui atténue le bruit des gaz d'échappement des moteurs thermiques ;

 Média :
 Le Silencieux est un film français de Claude Pinoteau, sorti en 1973.